La β-fergusonite-(Ce) è un minerale dimorfo della fergusonite-(Ce) appartenente al gruppo della fergusonite.

Morfologia

Origine e giacitura 
La β-Fergusonite-(Ce) si forma nello skarn intorno al marmo derivato dalla carbonatite dolomitica.

Collegamenti esterni 

 
Ossidi e idrossidi (minerali)